Michael Fox je jméno a příjmení více osob:

 Michael Fox (herec)
 Michael Fox (právník) – izraelský právník, zakladatel právnické společnosti Herzog, Fox & Ne'eman
 Michael Fox (soudce) – anglický právník a soudce odvolacího soudu
 Michael A. Fox – americký politik ze státu Ohio
 Michael J. Fox – americko-kanadský herec
 Michael V. Fox – americký biblický vědec